Sool bezeichnet:
 Sool (Somalia), eine Region in Nordsomalia, von Somaliland und Puntland beansprucht
 Sool GL, eine ehemalige politische Gemeinde im Kanton Glarus, Schweiz, nun Teil der Gemeinde Glarus Süd

Siehe auch:
 Sol
 Sohl